Seker – altro nome di Sokar
 Šeker – centro abitato del Kirghizistan
 Šeker – fiume russo